Burr Redding est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Anthony Chisholm.

Il joue le rôle de l'un des plus vieux prisonniers de la série.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°01R289. Condamné le  pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération sur parole.

Personnalité
Un des aspects importants de ce personnage est la relation très étroite qu'il entretient avec Augustus Hill, un autre prisonnier qu'il a presque élevé. Paradoxalement, même si Augustus Hill aime Redding presque comme un père, il n'est pas dupe et sait bien que s'il est en prison il le lui doit en partie. En effet, c'est Redding qui l'a initié au trafic de drogue lorsqu'il était jeune. Aussi leur relation se montre parfois houleuse.

Histoire
Burr Redding arrive à Em City alors que le gang des homeboys (les afro-américains) est en perdition, privé de leadership. D'ailleurs Arnold Jackson (dit Poète), qui assurait l'intérim, lui cède bien volontiers sa place de leader.

Ce personnage se montre instransigeant et parfois cruel. Il refuse la proposition qui lui est faite par Chucky Pancamo (le chef des siciliens) et Enrique Morales (le chef d'El Norte - le gang des latino) de partager le trafic de drogue au sein d'Em City. Ce refus est surprenant, car la proposition est alléchante et peu commune chez Pancamo et Morales, qui jouissent du monopole du (très lucratif) trafic de drogue. 

En réalité Redding veut devenir seul maître à bord, il ne veut partager ce pouvoir avec personne et n'entend pas laisser leur part aux siciliens et aux latinos. Il  veut purement et simplement les évincer.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Personnage de fiction afro-américain
Vétéran du Viêt Nam de fiction
Prisonnier de fiction
Gangster de fiction
Meurtrier de fiction
Trafiquant de drogue de fiction